Синицевая танагра () — вид воробьинообразных птиц из семейства танагровых. Единственный вид рода Xenodacnis. Выделяют три подвида.

Распространение 
Обитают в южной части Эквадора и в Перу. Живут в андийских кустарниковых лесах на высотах 3000—4600 м.

Описание 
Длина тела до 12,5 см. Вес 10—12 г. Клюв короткий. Самцы окрашены в насыщенно-голубой цвет и имеют тёмные глаза. Самки всех подвидов более тусклые, с рыжевато-коричневыми нижними частями.

Биология 
Питаются мелкими членистоногими, тлями и сладкими секретами, который последние оставляют на листьях растений.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 Clements, James F., and Noam Shany. A Field Guide to the Birds of Peru. Ibis Publishing, 2001.
 https://www.hbw.com/species/tit-dacnis-xenodacnis-parina

Танагровые
Животные, описанные в 1873 году
Птицы Южной Америки
Монотипические роды птиц